Нурадин Рустамов (Абу Нурадин Рустамов) —терорист, один із ключових керівників терористичної організації «Ісламська держава

Жизнеописание 
Уродженець (Грузія). Громадянин Грузії. Тісно пов'язаний із ватажками ІДІЛ, Абу Бакр аль-Багдаді , відомим , а також терористом Ахмедом Чатаєвим.

Влітку 2018 незаконно прибув до Туреччини, використавши підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів він зміг оселитися в Станбулі, де продовжував координувати діяльність осередків «ІДІЛ», так званих «амніатів».

У листопаді 2018 СБУ за підтримки ЦРУ і Грузії затримали Абу Нурадин Рустамов